Буту́рлін () — російське прізвище. Відомі носії:

 Бутурлін Василь Андрійович (? - 1569) — полковий і городовий воєвода під час правління Івана Грозного, активний учасник Лівонської війни.
 Бутурлін Василь Васильович — російський військовий діяч і дипломат.
 Бутурлін Дмитро Петрович (1790—1849) — російський військовий історик, генерал-майор, дійсний таємний радник, сенатор, голова Бутурлінського комітету. 
 Бутурлін Матвій Васильович (? - 1607) — стольник і воєвода, син воєводи Василя Андрійовича Бутурліна
 Бутурлін Олександр Борисович - головний командир Малоросійського тимчасового Правління гетьманського уряду, Московський генерал-губернатор. 
 Бутурлін Олександр Михайлович (1981) — російський хокеїст.
 Бутурлін Сергій Олександрович — російський та радянський орнітолог, мандрівник і мисливствознавець.

Російські прізвища